Ю́рий Ко́нонов:
 Кононов, Юрий Вячеславович (1930—2006) — советский и украинский геолог-минералог, автор научных и научно-популярных книг.
 Кононов, Юрий Евгеньевич (1952—2022) — генерал-лейтенант.